Сехор:

 Сехор — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Сехор — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.